Josef Weigl ist der Name folgender Personen:

* Josef Weigl (Politiker), rumänischer Politiker, Bürgermeister von Timișoara 
 Josef Weigl (Manager), deutscher Industriemanager  
 Josef Weigl (Bischof) (1913–1985), deutscher Geistlicher, Bischof von Bokungu-Ikela

Siehe auch:
 Joseph Weigl (Begriffsklärung)